Pluche (textiel), een soort textiel 
Pluche (orkest), een salonorkest
Pluche (boek), de naam van een boek van Karel De Gucht
Een aanduiding voor een ministerspost in een kabinet (politiek), waarmee bedoeld wordt dat dit pluche zeer comfortabel zit, en moeilijk is op te geven.
Pluche (cd), als bijlage bij het boek 'Ik zou wel eens willen weten' van Jules de Corte.